Онгене () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Онгене, Габриэль (род. 1989) — камерунская футболистка, нападающий московского ЦСКА и сборной Камеруна.
 Онгене, Марселино Нгема — омбудсмен в Экваториальной Гвинее.

Составная фамилия
 Манга-Онгене, Жан (род. 1946) — камерунский футболист.

См. также 
 Онге